Мото Гран-при Индианаполиса было 12-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2009 года. Это соревнование прошло с 28 по 30 августа 2009 года на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей. Победителем гонки в классе MotoGP стал Хорхе Лоренсо.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc

Ссылки 
 

Индианаполис
Спорт в США в 2009 году